François Asensi (1945-), homme politique français ;
 Juan Manuel Asensi (1949-), footballeur espagnol ;
 Matilde Asensi (1962-), femme de lettres espagnole  ;
 Nathalie Asensi, boxeuse française ;
 Neus Asensi (1965-), actrice espagnole ;
 Vicente Asensi (1919-2000), footballeur espagnol.

Homonymie de patronyme